El Príncipe Leleiohoku II (10 de enero de 1854 – 9 de abril de 1877) fue heredero al trono del Reino de Hawái, del que ostentaba el título de príncipe heredero. Leleiohoku II fue un gran compositor de música.

Biografía 

Era el octavo hijo de los Grandes Jefes César Kapaʻakea y Analea Keohokālole de Kauaʻi.

Su nombre Leleiohoku significa en hawaiano Salido del tiempo de Hoku (Estrella).

Su madre adoptiva (hānai) fue la princesa Ruth Keelikōlani de Hawái.

Fue designado heredero al trono hawaiano por su hermano Kalākaua el día 14 de febrero de 1874, dos días después de la ascensión al trono de éste.

Fue miembro del Consejo Privado del Reino de Hawái.

Falleció a la edad de 23 años víctima de fiebre reumática.

Su hermana Liliuokalani fue designada heredera.

Compositor 
Compuso muchas canciones (muchas basadas en melodías folklóricas), y fue incluido en el Paseo de la Fama de la Música Hawaiana.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas hawaianas 
  Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Kamehameha I.
  Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Kalākaua I.

Ancestros

Referencias 

Historia de Hawái
Compositores de Estados Unidos
Fallecidos por complicaciones cardiovasculares
Familia Real de Hawái